«Фронт в тылу́ врага́» — советский двухсерийный художественный фильм, снятый в 1981 году по мотивам документального романа Семёна Цвигуна «Мы вернёмся!» режиссёром Игорем Гостевым. Третий фильм трилогии о партизанах и военных разведчиках — «Фронт без флангов» (1975), «Фронт за линией фронта» (1977) и «Фронт в тылу врага» (1981).

Сюжет 

Фильм снят по мотивам документального романа Семёна Цвигуна «Мы вернёмся!».

События происходят с июля 1944 года по май 1945 года.

Отряд особого назначения полковника Ивана Млынского совместно с польскими и чехословацкими партизанами и немецкими антифашистами ведёт борьбу с Вермахтом и СС на вражеской территории. 

В первой серии действие происходит вокруг секретной зоны «Величка», где расположены испытательный полигон «Близна» в районе Дембицы и объект «Хайде-лагерь», в которых противник запускает ракеты Фау-2 и готовит пилотов-смертников для атак на Москву, Ленинград и Свердловск.

Во второй серии Млынскому приказано саботировать работу завода в концлагере «Дора» в Германии и захватить материалы по производству ядерного оружия, что немцы спешно эвакуируют в «Альпийскую крепость».

Конец войны отряд встречает в Берлине (май 1945 года).

В ролях

Советские актёры 
 Вячеслав Тихонов — Иван Петрович Млынский, полковник
 Валерия Заклунная — Ирина Петровна, врач
 Евгений Матвеев — Николай Васильевич Семиренко, секретарь обкома
 Иван Лапиков — Ерофеич
 Александр Михайлов — Александр Карасёв, майор
 Вайва Вида Майнелите — Елена Коваленко, она же Гелена Цильке, советская разведчица
 Тофик Мирзоев — Гасан Алиевич Алиев, комиссар
 Виктор Шульгин — Виктор Сергеевич Хват
 Лев Поляков — Фридрих фон Бютцов
 Леонид Дьячков — Виктор Иванович Шумский, инженер-майор
 Юрий Назаров — Озеров, капитан
 Михаил Кокшенов — Иванов, старший лейтенант
 Евгений Леонов-Гладышев — Семён Бондаренко
 Раиса Рязанова — Катя Ярцева
 Паул Буткевич — Ежи Радкевич
 Игорь Владимиров — Вольдемар Фрибе, он же «Профессор», разведчик
 Елизавета Солодова — Анна Фрибе, жена Вольдемара, разведчица
 Андро Кобаладзе — Иосиф Виссарионович Сталин
 Владислав Стржельчик — Алексей Иннокентьевич Антонов, генерал
 Борис Химичев
 Мати Клоорен — Занге, штурмбаннфюрер
 Вилнис Бекерис — Зигфрид Кюнль
 Николай Полищук — Сашка Полищук
 Валентина Ананьина — Валя
 Елена Кузьмина
 Виктор Косых — Косых, сержант
 Иван Косых — Морозов, партизан
 Александр Лукьянов — Андрей Лукьянов, матрос
 А. Иванов
 Нартай Бегалин
 Филимон Сергеев — эпизод
 Николай Фомин
 Дита Капланова — Ванда Милевска Алоис Швеглик
 Иржи Крампол
 Рудольф Елинек — Зайферт, писарь
 Карел Белоградски
 Адольф Филип
 Яна Робенкова
 Миша Вейростах — мальчишка из гитлерюгенда, стрелявший из фаустпатрона
 Ота Шевчик
 Милан Сполс
 Хана Чишкова
 Богуслав Личман
 М. Матюшевский
 Герт Гючов
 Лев Фричинский — Поль Босси
 Николай Бриллинг — немецкий офицер
 Эдуард Изотов — член Ставки Верховного Главнокомандования
 Станислав Коренев
 Василий Куприянов
 Александр Лебедев — Сокирка, партизан
 Улдис Лиелдиджс — Милевский
 Владимир Пицек
 Николай Прокопович — Форст, генерал-лейтенант авиации
 А. Андреев
 Е. Балашов
 Евгений Бирулин (сотрудник Ордена Ленина ЗЭМ (ныне НПО «Энергия»)
 Анвар Боранбаев — Бейсембаев
 Валентин Грачёв — эпизод
 Сергей Егоров
 О. Зернов
 Григорий Карпов
 Валентин Кулик — Воронов
 М. Лазарев
 Юрий Легков
 Автандил Микадзе
 Владимир Никитин — лётчик, привезший депешу и пополнение
 К. Новиков
 Г. Потапов
 Алексей Сафонов — немец, арестовывавший «Профессора»
 В. Струков
 Владимир Чаплыгин
 Витя Король
 Надежда Матушкина
 Владимир Мащенко — Мюллер, офицер полиции (в титрах указан как А. Мащенко)
 Вадим Яковлев — вновь назначенный комиссар

Озвучивание 
 Артём Карапетян — чтение текста за кадром

Актёры ГДР 
 Харри Питч — группенфюрер Карл Вольф
 Ханньо Хассе — генерал-полковник фон Хорн
 Лютц Риман — Альберт Кунц
 Эрих Тиде — Генрих Гиммлер
 Хорст Гизе — Йозеф Геббельс

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Семён Цвигун (в титрах указан как Семён Днепров)
 Режиссёр: Игорь Гостев
 Оператор: Александр Харитонов
 Художники:
 Стален Волков
 Алекс Волеман
 Хайнц Рёске
 Композитор: Вениамин Баснер

Производство 

Спустя два года после выхода в журнале «Огонёк» документального романа Семёна Цвигуна «Мы вернёмся» это произведение было предложено для экранизации на киностудии «Мосфильм».

Автор романа, заместитель Председателя КГБ СССР генерал Цвигун, хорошо знал о событиях, описанных в книге, и активно помогал творческой группе в создании фильма. Он взял псевдоним Семён Днепров и под таким именем обозначен в титрах и в постановлениях ЦК ВЛКСМ и Совета Министров РСФСР о присуждении ему премий Ленинского комсомола и Совета Министров РСФСР за сценарий. По некоторым данным, сценарии писал кинодраматург Вадим Трунин, а Цвигун осуществлял общее руководство.

Часть фильма снималась в ГДР, в городе Ордруф. В массовых сценах были задействованы военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой дивизии (ВЧ ПП 38865) Группы советских войск в Германии.

В эпизоде, где Шумский смотрит немецкий парад, исполняется военный марш «Bayerischer Defiliermarsch», написанный Адольфом Шерзером в Ингольштадте в 1850 году. «Особый лагерь Дора» действительно существовал под названием «Дора-Миттельбау».

В своей работе над сценарием к фильму С.К.Цвигун опирался на архивные документы и свидетельства узников концлагеря "Дора". Эти материалы были опубликованы 8 мая 2020 г. в блоге "Генерал Цвигун. Частные хроники" в статье "Концлагерь "Дора": архив и свидетели. Документальные материалы для фильма "Фронт в тылу врага"

Технические данные 
 Производство:
 Мосфильм
 Баррандов
 Художественный фильм, двухсерийный, широкоформатный, цветной
 Длительность — 147 мин

Награды 
 Первая премия Конкурса в ознаменование 65-й годовщины ВЧК—КГБ (1982), удостоены автор сценария Семён Цвигун (Семён Днепров), режиссёр Игорь Гостев, оператор Александр Харитонов, исполнители главных ролей в фильме Вячеслав Тихонов и Иван Лапиков;
 Приз журнала «Советский экран» на Всесоюзном кинофестивале 1982 года в Таллине актёру Ивану Лапикову;
 Приз фирмы «Грамзапись» Эстонской ССР исполнителю главной роли в фильме Вячеславу Тихонову;
 Специальная премия КФ чешских и словацких фильмов (1982);
 Специальный диплом и премия за режиссуру на XX Национальном кинофестивале в Усти-над-Лабой (ЧССР)

Примечания

Ссылки 
 Иван Млынский: роль длиною в 9 лет 
Концлагерь "Дора": архив и свидетели. Документальные материалы к фильму "Фронт в тылу врага"
 Фронт в тылу врага — каталог фильмов
 Фильм «В тылу врага» на сайте онлайн-кинотеатра «Мосфильм»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы-драмы Чехословакии
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы Игоря Гостева
Фильмы о партизанах
Фильмы СССР 1981 года
Фильмы Чехословакии 1981 года
Фильмы студии «Мосфильм»